Албаны может означать:

 Албаны — то же, что Албанцы.
 Албаны (en) — иллирийское племя.
 Албаны — казахское племя.
 Кавказские албаны — племена, говорившие на языках лезгинской ветви нахо-дагестанской семьи языков, население древнего царства Кавказской Албании.